Улица Григория Сурабко () — улица в Новозаводском районе города Чернигова, исторически сложившаяся местность (район) Коты. Пролегает от улицы Тычины до тупика.

Нет примыкающих улиц.

История 
Проложена после Великой Отечественной войны.

Носила название в честь польской и украинской советской писательницы Ванды Львовны Василевской.

12 февраля 2016 года улица получила современное название Григория Сурабко — в честь заслуженного мастера спорта СССР по парашютному спорту, уроженца Чернигова Григория Николаевича Сурабко, согласно Распоряжению городского главы В. А. Атрошенко Черниговского городского совета № 46-р «Про переименование улиц и переулков города» («Про перейменування вулиць та провулків міста»)

Застройка 
Улица пролегает в северо-западном направлении. Парная и непарная стороны улицы заняты усадебной застройкой. Конец улицы занят нежилой застройкой.  

Учреждения: нет

Примечания

Литература 
 Чернігівщина: Енциклопедичний довідник, К.: УРЕ і м. М. П. Бажана, 1990. — с. 202 ВАНДИ ВАСИЛЕВСЬКОЙ  ВУЛИЦЯ
 Сапон В. . Вулиці старого Чернігова: Історико-краєзн. етюди. — Чернігів: РВК «Десн. правда», 2007. — 128 с.
 

Улицы Чернигова